Santa Maria del Buon Consiglio, római templom
Santa Maria del Buon Consiglio a Porta Furba, római címtemplom
Il Gesù, leccei templom, más néven Santa Maria del Buon Consiglio